Княжицы — топоним:

Белоруссия 
 Витебская область
 Княжицы — деревня, Волынецкий сельсовет Верхнедвинского района;
 Могилёвская область
 Княжицы — агрогородок, Княжицкий сельсовет Могилёвского района;
 Княжицы — деревня, Городецкий сельсовет Шкловского района.

Россия 
 Княжицы — деревня, Струго-Красненский район Псковской области.

См. также 
 Княжица